

Persone
 Danilo Tognon – canoista italiano
 Giuseppe Tognon – accademico italiano
 Omero Tognon – allenatore di calcio e calciatore italiano

Altro
 Celli Tognon – studio di architettura